La ligne ferroviaire Jungang est une ligne de chemin de fer de Corée du Sud, reliant Cheongnyangni (Séoul) à Gyeongju, du nord au sud.

Gares traversées 
 Gare de Jipyeong

Ligne de chemin de fer en Corée du Sud